Слобожани — назва населення яке проживало на території Слобідської України;
 Слобожани — село в Білорусі